Ел Атоле има више значења:

 Ел Атоле (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Атоле (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику